De Qianziwen of het gedicht van de duizend tekens is een van de Sanbaiqian en een belangrijk boek dat vóór de tijden der Chinese Volksrepubliek gebruikt werd om basisschoolkinderen te onderwijzen. Het was geschreven door Zhou Xingsi 周興嗣 (470─521).

Het boek is sterk beïnvloed door confucianisten en werd tot ongeveer 1950 onderwezen in China.

In het boek worden de normen en waarden van de Chinese cultuur, basiskennis en de dagelijkse dingen verteld. Het boek bestaat hoofdzakelijk uit een gedicht dat bestaat uit duizend verschillende tekens die ieder slechts eenmaal in het boek voorkomen.

Tekst

Externe links 
Qianziwen met pinyin en Engelse uitleg
Qianziwen op Baidu (vereenvoudigd Chinees)

Filosofisch boek
Confucianisme
Chinese historiografie
Chinese literatuur